Luis Quintanilla ist der Name folgender Personen:

* Luis Quintanilla (Künstler) (1893–1978), spanischer Künstler
 Luis Quintanilla (* 1970), US-amerikanischer DJ und Musiker, siehe DJ Disk
 Luis Quintanilla del Valle (1900–1980), mexikanischer Botschafter und Schriftsteller